Neorhabdocoela är en ordning av plattmaskar. Neorhabdocoela ingår i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Neorhabdocoela 85 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Neorhabdocoela